De finale van de League Cup van het seizoen 2009/10 werd gehouden op 28 februari 2010. Manchester United nam het op tegen Aston Villa. United won het duel met 2-1 en mocht zo voor het tweede jaar op rij de beker in ontvangst nemen. Antonio Valencia werd na afloop verkozen als man van de wedstrijd.

Finale

Wedstrijd 

2010
Manchester United FC
Aston Villa FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen